Příjmení Babcock nese více různých osobností:

 George Babcock (1832–1893) – americký vynálezce a konstruktér
 Harold Babcock (1882–1968) – americký astronom
 Harry Babcock (1890–1965) – americký atlet
 Horace W. Babcock (1912–2003) – americký astronom
 Michael Babcock (* 1963) – kanadský trenér ledního hokeje